O Campeonato Paulista de Futebol Americano de 2012 foi a terceira edição do campeonato paulista da modalidade, organizado pela Liga Paulista de Futebol Americano. A forma de disputa foi 3 grupos com quatro times cada sendo que os melhores passam pra segunda fase disputada em mata-mata, sendo que as duas melhores campanhas decidiram o título em apenas um jogo.

Participantes

 São Paulo Storm (São Paulo)
 Corinthians Steamrollers (São Paulo)
 São Paulo Spartans (São Paulo)
 Sorocaba Vipers (Sorocaba)
 Itatiba Priests (Itatiba)
 Santos Tsunami (Santos)
 Portuguesa Rhynos (Guarulhos)
 Palmeiras Locomotives
 Brazil Devilz
 Ribeirão Challengers (Ribeirão Preto)
 Cougars
 Rio Preto Weilers (São José do Rio Preto)

Premiação

Sao Paulo 2012
Futebol americano de 2012 no Brasil